Adolf Grünbaum – filosofo della scienza tedesco
 Branko Grünbaum – matematico croato
 Fritz Grünbaum – attore, sceneggiatore e musicista austriaco